Исключение СССР из Лиги Наций — резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», а именно: за развязывание войны с Финляндией. Исключение состоялось 14 декабря 1939 года на 20-й сессии Ассамблеи Лиги Наций, во Дворце Наций, штаб-квартире Лиги в Женеве (Швейцария).

Предыстория 
К концу 1939 года членами Лиги Наций были 40 государств мира, причём среди них по разным причинам отсутствовали такие великие державы, как США, Германия, Италия и Япония. 15 сентября 1934 года по инициативе Франции 30 стран-членов обратились к СССР с предложением вступить в Лигу. 18 сентября 1934 года Советский Союз принял это предложение и занял место постоянного члена её Совета. Впрочем, и до этого СССР активно сотрудничал с различными комитетами Лиги Наций по широкому кругу международных вопросов, участвовал в проходивших под эгидой этой организации конференциях и совещаниях по разоружению.

28 ноября 1939 года СССР объявил о денонсации Тартуского мирного договора 1920 года и Договора о ненападении с Финляндией 1932 года, срок действия которого истекал в 1945 году, и 30 ноября начал военное вторжение на территорию Финляндии. Таким образом, СССР военным путём решал вопрос, который не смог разрешить путём предшествовавших советско-финских переговоров в октябре-ноябре 1939 года, несмотря на итоговое согласие Финляндии на советский ультиматум, так как к этому моменту в Москве уже было решено взять под контроль советских войск всю территорию Финляндии и посадить в Хельсинки марионеточное правительство Куусинена.

4 декабря в ответ на запрос генсека Лиги Наций нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что Советский Союз не находится в состоянии войны с Финляндией и не угрожает финскому народу, поскольку заключил 2 декабря 1939 года Договор о взаимопомощи и дружбе с правительством учреждённой за сутки до этого Финляндской Демократической Республики (ФДР). С точки зрения СССР, он предпринимает совместные с ФДР усилия по ликвидации очага войны, созданного в Финляндии её прежними правителями.

Молотовым было объявлено, что предыдущее правительство Финляндии утратило свои полномочия и страной более не руководит. Советский Союз заявил в Лиге Наций, что отныне будет вести переговоры только с ФДР. Также глава НКИД СССР сообщил, что в случае созыва Совета и Ассамблеи для рассмотрения обращения Холсти советские представители в них участвовать не будут.

Исключение 
Непосредственным поводом к исключению СССР из Лиги Наций послужили массовые протесты международной общественности по поводу бомбардировок советской авиацией финляндских гражданских объектов. В подавляющем большинстве случаев они происходили из-за недостаточной точности сброса бомб — однако зарево пожаров в Хельсинки наблюдалось в те дни даже с другого берега Финского залива из Таллина, а фотографии разрушенных городских кварталов облетели передовицы газет многих стран мира, уравняв в сознании читателей бомбардировки столицы Финляндии с бомбардировкой Герники в Испании в 1937 году.

На таком фоне 14 декабря была созвана 20-я сессия Ассамблеи Лиги Наций. По инициативе Аргентины в повестку заседания был внесён вопрос об исключении Советского Союза. Председатель образованного Ассамблеей специального комитета по финляндскому вопросу («комитет тринадцати»), представитель Португалии Да Матта зачитал составленный комитетом отчёт и проект резолюции. Он базировался на «Положении об определении агрессора», принятом Лигой в 1933 году по инициативе тогдашнего главы НКИД СССР Максима Литвинова.

Из 40 государств — членов Лиги Наций за проект резолюции Ассамблеи проголосовали 28 государств (в том числе Великобритания и пять британских доминионов, а также Франция и две её подмандатные территории), воздержались девять (Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Эстония, Литва, Болгария, Китай и Швейцария), представители остальных (в том числе СССР) отсутствовали. Совет Лиги Наций ознакомился с принятой Ассамблеей резолюцией и вынес постановление об исключении Советского Союза из этой международной организации. Совет осудил «действия СССР, направленные против Финляндского государства», и призвал страны — члены Лиги Наций оказать поддержку Финляндии.

Советский Союз отреагировал на своё исключение заявлением ТАСС от 16 декабря 1939 года, где указал, что за исключение СССР проголосовало лишь 7 из 15 членов Совета (Великобритания, Франция, Бельгия, Доминиканская республика, Боливия, Египет, ЮАС), то есть меньшинство, причём последние три страны — члена Совета были избраны за сутки до голосования, в чём Советский Союз усмотрел мошеннический умысел. Остальные же 8 членов Совета либо воздержались (Греция, Югославия, Китай и сама Финляндия), либо отсутствовали (среди них Перу, Иран, Норвегия). Таким образом, Лига Наций нарушила свои уставные положения.

Кроме того, СССР обвинил Лигу Наций в потакании интригам Великобритании и Франции, которые с его точки зрения, вместо прекращения имеющегося у них состояния войны с Германией занимались поддержкой провокаторов войны в Финляндии. Там же было выражено негодование, что «случайно подобранные „представители“ 127 миллионов населения „исключили“ СССР с его 183 миллионами населения», а также удовлетворение тем фактом, что Советский Союз теперь «не связан пактом Лиги Наций и будет иметь отныне свободные руки».

Последствия

Для сторон 
Историки Александр Чубарьян и Олли Вехвиляйнен констатируют, что, хотя советско-финские отношения и до войны не отличались теплотой, в её результате Советский Союз «приобрёл озлоблённого соседа, озабоченного своей безопасностью и стремящегося к реваншу».

Эпизод с обращением Финляндии в Лигу Наций не возымел практических последствий — агрессия СССР не была остановлена, а утраченные по Московскому мирному договору территории не были возвращены. Помощь же со стороны Швеции, Великобритании и Франции была хоть и существенна, но ограничивалась лишь экономической составляющей: силовая эскалация грозила новой войной (об этом в марте 1940 года однозначно предупредил Молотов).

В совокупности перечисленное привело к повороту внешней политики Финляндии от её стремления заключить оборонительный союз со скандинавскими странами, принять гарантии Запада и даже разместить у себя экспедиционные британо-французские силы к постепенной переориентации на Германию, так как никакой реальной значимой внешней силы, способной повлиять на события, у финнов больше не оставалось. Окончательно все прежние надежды были перечёркнуты успешным превентивным вторжением Германии в Норвегию, когда немцы банально смогли опередить англо-французские войска направившиеся в Норвегию морским путём, так же с целью оккупации последней исходя из своих военных интересов, в результате чего Норвегия оказалась под германской оккупацией.

Руководство Финляндии предвидело непрочность германо-советского союза и планировало вернуть утраченные территории в результате будущего столкновения между СССР и Германией. С сентября 1940 года первые немецкие транзитные войска стали прибывать на территорию Финляндии. Таким образом, преимущества, достигнутые СССР, оказались кратковременными, стратегически безопасность Советского Союза не была обеспечена и последний вскоре столкнулся с новой угрозой — второй финской войной.

Для Лиги 
Исключение Советского Союза из членов Лиги Наций зафиксировало моральную победу Финляндии и поспособствовало росту общественного негодования, вызванного агрессией против неё. Однако оно усилило дисбаланс представленных в Лиге сил и привело к тому, что в составе организации, претендовавшей на планетарный масштаб, из великих держав остались лишь две — Великобритания и Франция (вскоре захваченная нацистской Германией).

С момента исключения СССР и до своего формального роспуска 20 апреля 1946 года Лига Наций практически прекратила свою активную деятельность по урегулированию политических вопросов. В частности, в годы Второй мировой войны уже ни одна из стран не прибегла к помощи Лиги.

В своих мемуарах фельдмаршал Финляндии Карл Густав Маннергейм позднее отметил:

Если такие страны, как Уругвай, Аргентина и Колумбия, на Ассамблее Лиги Наций решительно встали на нашу сторону, то Швеция, Норвегия и Дания заявили, что они не будут принимать участие в каких-либо санкциях против Советского Союза. Более того — страны Скандинавии воздержались от голосования по вопросу об исключении агрессора из Лиги Наций.

Тем не менее именно руководитель норвежской делегации и председатель стортинга Хамбро вынужден был огласить решение Ассамблеи. В качестве последнего председателя Лиги Наций на заседании в 1946 году, когда эту организацию распустили, ему пришлось зачитать хвалебное поздравление той же самой диктатуре, которую он за семь лет до этого заклеймил как преступную.

См. также 
 Польский поход РККА
 Санкции Лиги Наций
 Санитарный кордон

Примечания

Ссылки 
 

Лига Наций
Советско-финляндская война (1939—1940)
Внешняя политика СССР
События 14 декабря
1939 год в политике
Международные политические скандалы
Санкции против России